

Persone
Óscar Gil Osés – calciatore spagnolo nato nel 1995.
Óscar Gil Regaño – calciatore spagnolo nato nel 1998.